A Convenção Batista do Estado de São Paulo (CBESP) é uma denominação cristã de igrejas batistas em São Paulo da Convenção Batista Brasileira.

Os batistas em São Paulo 
Organizada em 16 de dezembro de 1904 a Convenção Batista do Estado de São Paulo, 115 anos, para atuar nas áreas de missões, evangelização e ação social, se mantém uma das entidades de maior credibilidade no estado e território nacional. Poucas são as instituições do 3° setor com esta durabilidade e respeito no seio da sociedade brasileira.

A história dos batistas é marcada por clareza de fé e princípios: A Bíblia é suprema regra de fé e prática porque é testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus; O Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo; Cada pessoa é competente e responsável perante Deus, nas próprias decisões e questões morais e religiosas; e por último, tanto a igreja quanto o estado são ordenados por Deus e responsáveis perante ele. Cada um é distinto; cada um tem um propósito divino; nenhum deve transgredir os direitos do outro.

O trabalho realizado pelos batistas no estado tem objetivo de ser presente e relevante na sociedade como um todo, e para tanto a Convenção atua em diversas áreas como: Educação secular com os colégios batistas das Perdizes e de Bauru, Educação Teológica com as faculdades de teologia de São Paulo, Campinas e Bauru; na área social através do Lar Batista de Crianças que possui creches, orfanatos e casas lares, além do Recanto dos Avós, instituição que recebe idosos que não têm o atendimento devido dos familiares.

Em sua sede a Convenção possui a administração que coordena e orienta o trabalho cooperativo existente entre as mais de 1700 igrejas de São Paulo, e as Áreas Executivas e departamentos: União Feminina Missionária, União Masculina Missionária, Juventude Batista, Associação dos Músicos e Conselho de Administração e Missões e Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros de São Paulo - OPBB-SP, cada um, com trabalho voltado para a prestação de serviços para um público alvo específico.

Acampamento Batista 
O Acampamento Batista Mary Elizabeth Vaughan recebe eventos oficiais promovidos pela Convenção Batista do Estado de São Paulo.

Localizado na Estrada do Sertãozinho, na cidade de Sumaré - SP.

Ligações externas 
 

 

 
 

Denominações batistas